El Municipio 15 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 15 Huntersville (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte).